Günther Brandt (1898–1973) – niemiecki antropolog, wojskowy i działacz polityczny
 Günther Brandt – niemiecki żużlowiec, specjalizujący się w ice speedwayu